Az 1989-es Formula–1 világbajnokság második futama a San Marinó-i nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 58 (1-58)

Ayrton Senna 15. győzelme, 31. pole-pozíciója, Alain Prost 28. leggyorsabb köre.
 McLaren 71. győzelme.

Források
 Hivatalos Formula–1 honlap

További információk 

  

San Marino-i Nagydij, 1989
San Marinó-i Formula–1 futamok